Plaats in Indonesië
 Panduman (Raya Kahean), een plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de provincie Noord-Sumatra
 Panduman (Jelbuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java